Partido Acción Ciudadana puede referirse a:
 Partido Acción Ciudadana: un partido de ciudadanos de Colombia.
 Partido Acción Ciudadana: un partido de pensionados de Colombia Británica.
 Partido Acción Ciudadana: un partido político de centroizquierda de Costa Rica.
 Partido Acción Ciudadana o Partido Acción de los Ciudadanos: un partido político de centroizquierda de Filipinas.
 Partido Acción Ciudadana: un partido político de centroizquierda de Nicaragua.

Las siglas PAC pueden referir además de los antes mencionados también a:

 Partido Anticorrupción de Honduras.